Schranz – sottogenere della musica techno 
 Karl Schranz – sciatore alpino austriaco
 Ivan Schranz – calciatore slovacco